Jméno a příjmení Ladislav Hrubý má více nositelů:

 Ladislav Hrubý (* 1957) – slovenský spisovatel-prozaik
 Ladislav Hrubý (lyžař) (* 1934) - český lyžař
 Ladislav Hrubý (1906) (1906–???) - český odborný asistent na katedře biologie